Knotts ist der Familienname folgender Personen:

 Don Knotts (1924–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Gary Knotts (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler

Knotts bezeichnet ferner:
 Knott’s Berry Farm, Freizeitpark  in Buena Park, Kalifornien